Courdimanche est  une commune française, située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France.
 Courdimanche-sur-Essonne est  une commune française, située dans le département de l'Essonne et la région Île-de-France.